ГАИС () — шведский футбольный клуб из Гётеборга. Клуб ГАИС основан 11 марта 1894 года, футбольная секция открыта в 1897 году. Четырёхкратный чемпион Швеции. В настоящее время выступает в третьем дивизионе Швеции.

Крупнейшие победы: 9:2 (над «Хельсингборгом» 16 октября 1932), 7:0 (над «Эльфсборгом» 25 августа 1926). Крупнейшее поражение: 0:9 (от «Эстера» 12 июля 1992). Больше всего матчей в Аллсвенскан: Фольке Линд (265). Больше всего голов в Аллсвенскан: Карл-Альфред Якобссон (126).

Достижения 
 Чемпион Швеции (4 раза): 1919, 1922, 1931, 1954
 Победитель Аллсвенскан (2 раза): 1925, 1927
 Обладатель Кубка Швеции: 1942

Известные игроки 
  Левон Пачаджян
  Гленн Хюсен
  Виктор Хлус
  Вандерсон

Ссылки 
 Официальный сайт ГАИС
 Страница на сайте Шведской футбольной ассоциации
 Сайт фан-клуба ГАИС Gårdakvarnen

Футбольные клубы Швеции